Trumbo peut désigner :

Patronyme 

 Dalton Trumbo (1905-1976), écrivain, scénariste et réalisateur américain ;
 Mark Trumbo (1986-), joueur américain de base-ball.

Titre 

 ''Dalton Trumbo, un film biographique américain coproduit et réalisé par Jay Roach, sorti en 2015.
Patronyme anglais